Сороковый Клин () — село,
Воздвиженский сельский совет,
Ямпольский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925680407. Население по переписи 2001 года составляло 45 человек .

Географическое положение 
Село Сороковый Клин находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Воздвиженское и Зеленая Диброва.

Экономика 
 Свинотоварная ферма.

Примечания